Xeremia bezeichnet:
 ein katalanisches Blasinstrument mit Doppelrohrblatt, siehe Tenora
 ein balearisches Einfachrohrblattinstrument, siehe Xeremia (Einfachrohrblatt)
 einen traditionellen Dudelsack auf Mallorca, sie Xeremia (Sackpfeife)